Корнелиус Якобсон Дреббель (; 1572, Алкмар — 7 ноября 1633, Лондон) — нидерландский изобретатель, внёсший вклад в развитие оптики, химии, науки об измерениях, известен как изобретатель одного из первых типов микроскопов и строитель первой в мире действующей подводной лодки.

Биография 
Корнелиус родился в 1572 году в Алкмаре, Северная Голландия, его отцом был Якоб Янс Дреббель (). Первое образование он получил, проведя несколько лет в алкмарской школе, после чего, в 1590 году, поступил в академию в Харлеме, где в то время преподавали, в частности, Карел ван Мандер и Хендрик Гольциус. Обучаясь в академии, Корнелиус стал искусным гравёром.

В 1595 году Дреббель женился на Софии Янсдотер Гольциус, сестре Хендрика, и у них было четверо детей: дочери Анна и Катарина. В 1600 году Корнелиус Дреббель построил фонтан в Мидделбурге, там он познакомился с Иоанном Липперсгеем и Захарием Янсеном. У них Дреббель обучался оптике и созданию линз. В 1604 году Корнелиус Дреббель с семьёй перебирается в Англию, предположительно, по приглашению нового короля Якова I Стюарта. В Англии Дреббель жил и работал под патронажем кронпринца Генри. В 1610—1612 годах по приглашению Рудольфа II Австрийского Корнелиус работал в Праге, однако после смерти императора вернулся в Англию. Последовавшая вскоре смерть кронпринца Генри привела семейство Дреббеля к финансовым трудностям.

В 1619 году Дреббель демонстрирует в Лондоне созданный им микроскоп с двумя выпуклыми линзами, это изобретение приносит ему известность. Некоторые авторы, в том числе и Христиан Гюйгенс, приписывали именно Дреббелю изобретение составного оптического микроскопа.

В 1620 году, работая на Британский флот, Корнелиус Дреббель, используя работы Уильяма Борна, опубликованные в 1578 году, строит подводную лодку из дерева, обтянутого кожей. В течение последующих четырёх лет он строит ещё две субмарины, каждый раз увеличивая размеры. Сохранились описания публичных демонстраций возможностей корабля: в присутствии короля Якова I и нескольких тысяч лондонцев Дреббель погружался и всплывал в водах Темзы. Его творение способно было оставаться под водой в течение нескольких часов, чему способствовало применение химической регенерации воздуха, брать на борт до 16 пассажиров, им было совершено подводное плавание от Вестминстера до Гринвича и обратно на глубине 12-15 футов (4-5 метров). Лодка совершила множество плаваний по реке, однако не смогла вызвать энтузиазма в Адмиралтействе, и никогда не использовалась в боевых действиях.

Корнелиус Дреббель участвовал в открытии фульмината ртути, изобрёл инкубатор для цыплят, ртутный термостат, сконструировал систему кондиционирования воздуха.

В конце жизни Дреббель работал над планом осушения болот вокруг Кембриджа, жил небогато, управляя собственным небольшим трактиром.

Память 
 В честь Корнелиуса Дреббеля назван кратер на Луне.
 В марте 2007 года журнал Renaissance Magazine опубликовал статью, предполагающую, что рукопись Войнича — это зашифрованный трактат Дреббеля о микроскопии и алхимии.
 В 2010 году состоялась премьера оперы Кеса Виринги «Дреббель», заглавную партию исполнил рок-музыкант .

См. также 
 История подводного кораблестроения

Примечания

Литература 
 
 

 Brett McLaughlin, Cornelis Drebbel and the First Submarine (1997)
 L.E. Harris, The Two Netherlanders, Humphrey Bradley and Cornelis Drebbel (Cambridge, 1961)
 F.M. Jaeger, Cornelis Drebbel en zijne tijdgenooten, (Groningen, 1922)

Ссылки 

 BBC bio
 Who was Cornelis J. Drebbel ?
 Cornelis Drebbel (1572—1633)
 Drebbel on Freebase
 Cornelius Drebbel: inventor of the submarine
 Drebbel Institute for Mechatronics: Who was Cornelis J. Drebbel?
 The Voynich Manuscript: Drebbel’s lost notebook?
 Сайт о Дреббеле

Изобретатели Нидерландов
Подводники Великобритании
Писатели золотого века Нидерландов
Инженеры XVII века
Меннониты
Персоналии:Алкмар
Персоналии:Производители научных инструментов
Машиностроители